Dion kan syfta på 

 Dion (djur), ett släkte av fjärilar

Geografi

Antarktis 

 Dion (ö),

Grekland 

 Díon, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías,

Guinea 

 Dion (vattendrag), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Guineaförgreningar